Ez a lista a Chrono Crusade című animesorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Epizódlista

Jegyzetek

Források 

Animesorozatok epizódlistái